Pukánszky Béla (1859–1899) evangélikus lelkész, teológiai tanár.
Pukánszky Béla (1895–1950) irodalomtörténész, művelődés- és zenetörténész, egyetemi tanár, az MTA tagja.
Pukánszky Béla (1950) vegyészmérnök, az MTA tagja
Pukánszky Béla (1954) pedagógus, egyetemi tanár